

Cinema
Keane – film del 2004 diretto da Lodge Kerrigan

Musica 
 Keane – gruppo musicale britannico
 Keane – EP dei Keane del 2022
 The Keane Brothers – gruppo musicale statunitense

Persone
Alan Keane – calciatore irlandese
Anthony Keane – schermidore statunitense
Doris Keane – attrice statunitense
Glen Keane – animatore statunitense
Jack Keane – generale statunitense
John Keane – produttore discografico, musicista e tecnico del suono statunitense
John Keane, I barone Keane – generale e nobile britannico
John Joseph Keane – arcivescovo cattolico irlandese naturalizzato statunitense
Kalisha Keane – ex cestista canadese
Kaza Keane – cestista canadese
Margaret Keane – artista e pittrice statunitense
Martin Keane – ex cestista canadese
Michael Keane – calciatore inglese di origini irlandesi
Robbie Keane – allenatore ed ex calciatore irlandese
Roy Keane – allenatore ed ex calciatore irlandese
Walter Keane – imprenditore statunitense
William Keane – calciatore inglese di origini irlandesi, fratello di Michael

Altro
33932 Keane – asteroide della fascia principale